

Codici 
 CMQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clermont (Australia)

Altro 
 cmq – errata abbreviazione di centimetro quadro (simbolo cm2)
 cmq – abbreviazione di  comunque, spesso usata negli SMS